Champions League 2006/07 steht für:
 Arab Champions League 2006/07, arabischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League 2006/07, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 2006/07, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 ETTU Champions League 2006/07, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 ETTU Champions League der Damen 2006/07, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 LEN Champions League 2006/07, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Champions League 2006/07, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Volleyball Champions League 2006/07 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2006/07 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2006
 Champions League 2007
 Champions League